Tivadar Soros
 George Soros
 (3652) Soros